Duhau steht für:

 Palacio Duhau, (heute ein Park Hyatt Hotel) in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires.

Duhau ist der Familienname folgender Personen:

 Luis Antonio Duhau (1887–1963), argentinischer Landwirtschaftsminister